Wall Street, rue de l'île de Manhattan, New York, située dans le Financial District (quartier financier). S'y trouvent :
 Au 11 Wall Street, les locaux du New York Stock Exchange, bourse qu'on appelle souvent simplement Wall Street, par métonymie
 Au 26 Wall Street, le Federal Hall National Memorial, musée commémorant le premier capitole des États-Unis
 Au 40 Wall Street, le  haut immeuble de New York
 Au 60 Wall Street, le  haut immeuble de New York.
 Les stations de métro Wall Street (IRT Broadway-Seventh Avenue Line) et Wall Street (IRT Lexington Avenue Line)
 Mais la Wall Street Tower est en fait sur une rue voisine, William Street.

Tirent leur nom de la bourse new-yorkaise :
 The Wall Street Journal, quotidien international
 Wall Street, film de Roy William Neill de 1929
 Wall Street, film d'Oliver Stone de 1987
 Wall Street : L'argent ne dort jamais, film d'Oliver Stone de 2010
 Bartleby : une histoire de Wall Street, nouvelle de Herman Melville parue en 1856
 La série de jeux vidéo pour PC Wall Street Trader, comprenant Wall Street Trader 2000 et Wall Street Trader 2001
 Wall Street Tycoon, autre jeu vidéo pour PC
 Wall Street, formation géologique du parc national de Bryce Canyon
 Wall Street, un single du DJ Martin Tungevaag

Homonymie de titre